Umlenkung steht für:

 Verkehrslenkungsmaßnahme im Bodenverkehr, siehe Umleitung #Umlenkung
 Vorbeileitung an einer Baustelle im Wasserbau, siehe Umlenkung (Wasserbau)
 oberster Fixpunkt beim Bergsteigen, siehe Toprope #Umlenkung (des Sicherungsseils)
 Seilumlenkung
 bei Förderseilen im Bergbau, siehe Förderseil #Seilumlenkung
 beim Hebeseil des händischen Bauaufzugs
 beim Zug-Tragseil eines Schlepplifts oder Sessellifts
 beim Zugseil einer Pendelbahn
 eines Betätigungsseils für Schaltung oder Bremse beim Zweirad über Seilrolle, Röhrchen, Rille oder Bowdenzug
 eines Schnurzugs durch eine Blechöse zum Schalter einer Stehlampe
 eines Kugelkettenzugs durch einen gerundeten Einlauftrichter zum Schalter eines Deckenventilators
 eines Bedienungsgestänges mittels eines zweiarmigen Hebels z. B. Glockenzug in alten Häusern, Klavier und mechanische Schreibmaschine; beim Verbrennungsmotor: Gasgestänge zur Drosselklappe, Nockenhub über Kipphebel auf Ventilstößel